Velika nagrada Francije 1923 je bila druga dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1923. Odvijala se je 2. julija 1923 v Toursu.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Pietro Bordino 9:36.0

Viri

www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1923
Sezona Velikih nagrad 1923